Сезон 2015 года — это 96-й по счету сезон в истории Национальной Футбольной Лиги. Игры начались в четверг, 10 сентября 2015 года, с ежегодной кик-офф игры, между прошлогодними чемпионами кубка Супербоул XLIX — «Нью-Ингленд Пэтриотс» и командой «Питтсбург Стилерз».

Сезон завершил юбилейный, пятидесятый по счёту Супербоул. Он состоится 7 февраля 2016 года в Калифорнии на Levi’s Stadium в Санта-Кларе.

Изменения в составах команд 
Официально сезон стартовал 10 марта 2015 года в 16:00. Но уже с 7 марта, клубы начинали контактировать с агентами игроков, предлагая им новые контракты или продлевая старые. Все контракты на сезон должны быть заключены до 10 марта.

Свободные агенты

Драфт 
С 17 по 23 февраля задрафтованных новичков отсортировали по ценности. Драфт проходил с 30 апреля по 2 мая в Чикаго. Предыдущие пятьдесят драфтов (с 1965) проходили в Нью-Йорке.

Предсезонная подготовка 
Тренировки к сезону 2015 года начались 22 июля и продлились до конца preseason, 3 сентября. Большую часть тренировок отыгрывают новички.

Командные тренировки начинаются не ранее чем за пятнадцать дней до первых игр по расписанию preseason. К этому моменту составы команд могут достигать 90 человек. К третьей неделе preseason число игроков в команде сокращается до 75, а к концу preseason ростер команд не должен превышать 53.

Также, до начала регулярного сезона, каждая команда сыграла четыре товарищеских матча. Окончательное расписание preseason объявляется в Pro Football Hall в Зале Славы, в субботу, 9 августа. Игры зала славы это ежегодная традиция приветствования новичков. Игры проходят на Tom Benson Hall of Fame Stadium, который находится в Кэнтоне, Огайо. Игру транслирует NBC.

65-я игра preseason завершилась в четверг, 3 сентября, за неделю до начала регулярного сезона. К этому моменту у каждой из команд было сыграно по 4 игры, за исключением, Steelers и Vikings, у них было пять игр.

Время UTC−07:00

 

Время UTC−07:00

 

Время UTC−07:00

 

Время UTC−07:00

Регулярный сезон 
Начало регулярного сезона состоялось в четверг вечером после празднования так называемого Дня труда в США — каждый первый понедельник сентября. В течение 17-ти недельного сезона было сыграно 256 игр, и каждая из 32 команд лиги провела по 16 игр. Согласно расписанию, у каждой команды выпадает одна игровая неделя. В сезоне 17 игр выпадали на понедельник, при этом 2 из них были проведены уже в конце первой недели. В отличие от предыдущих сезонов, завершающей игры сезона в понедельник не было. Игры были проведены в четверг, включая открытие сезона 10 сентября, а также 3 игры в День благодарения. В расписании сезона предусмотрено 16 игр в воскресенье, 3 января.

Игровая формула
Под игровой формулой в НФЛ подразумевается, то что каждая команда из дивизиона проведет по две встречи (одну дома, одну на выезде) с тремя другими командами. В дополнение, каждая команда сыграет против четырёх команд другого дивизиона из другой конференции. Подобная формула меняется каждый год.

На этот сезон была следующая формула:

Основные моменты:
 NFL Kickoff Game — открывающая игра сезона, во встрече участвовали чемпионы прошлого года — New England Patriots и Pittsburgh Steelers. Первая игра регулярного сезона состоялась 10 сентября 2015 года в 20:30 EDT на стадионе Gillette Stadium, прошлогодние чемпионы защитили свой титул. Итог игры — 28–21 в пользу «Патриотов».
 Международная серия — игры за пределами США. Три игры состоятся на стадионе Уэмбли (Wembley Stadium) в Лондоне, Великобритания. «Майами Долфинс» и «Нью-Йорк Джетс» в воскресенье, 4 октября, транслировать будет канал CBS. Это первая дивизиональная игра в Международной серии. Jacksonville Jaguars и Buffalo Bills в воскресенье 25 октября, это будет уже третий матч ягуаров в Международной серии. А «Канзас-Сити Чифс» сыграют с «Детройт Лайонс» в воскресенье 1 ноября. Транслировать игру будет канал Fox.
 Игры в День благодарения пройдут 26 ноября 2015 года, в четверг. В этот день второй сезон подряд участвуют только команды Национальной футбольной конференции. Первая игра состоится между командами «Детройт Лайонс» и «Филадельфия Иглз», матч будет транслировать телеканал Fox. Вторая игра состоится между командами «Даллас Ковбойз» и «Каролина Пантерз», для последней это первое появление в играх Дня благодарения; официальную трансляцию матча можно увидеть на канале CBS. Трансляция третьего матча будет по телеканалу NBC, где сыграют «Грин-Бей Пэкерс» и «Чикаго Беарз». На игру в качестве специального гостя будет приглашен Бретт Фарв — бывший квотербек «Пэкерс» с 1992 по 2007 годы.
 Игры в Рождество выпадают на пятницу, 25 декабря 2015 года. Игру между командами «Окленд Рэйдерс» и «Сан-Диего Чарджерс», которая начнется в 17:25 по местному времени, будет транслировать спортивный канал NFL Network. За последние годы это второй случай, когда состоится ночная игра в канун Рождества (первый случай был в 2007 году). При составлении расписания обычно руководствуются правилом переносить игры, выпадающие на вечер перед Рождеством.

Дивизионы 
АФК = Американская футбольная конференция, НФК = Национальная футбольная конференция

Конференции

Плей-офф 
Плей-офф 2015 года начался с игр Wild Card, которые выпали на выходные: субботу, 9 января 2016 года и воскресенье, 10 января 2016 года. Дивизионные игры прошли в субботу, 16 января 2016 года и в воскресенье, 17 января 2016 года. Далее победитель от каждой группы встретился с двумя командами от каждой конференции. Конференция победителей прошла в субботу, 24 января 2016 года между командой-чемпионом Американской футбольной конференции и командой-чемпионом Национальной футбольной конференции.

7 февраля 2016 года определился победитель Super Bowl 50 2015 года. Игра прошла на стадионе Levi’s Stadium, Санта-Клара, Калифорния. Вместо традиционного обозначения порядкового номера Super Bowl римским числом было выбрано арабское число «50». Джейми Вестон (креативный директор НФЛ) обосновал выбор сложностями создания эстетически подходящего логотипа с римским числом «L».

Изменения в правилах 
Были внесены следующие изменения в правила сезона НФЛ 2015:

 Во время игры разрешен медицинский тайм-аут, когда игрок дезориентирован и/или получил сотрясение головного мозга. Этот тайм-аут не относится к команде, чей игрок был травмирован. В плане соответствия возможна замена травмированного игрока и одного игрока из противоположной команды.
 Лайнбекерам теперь могут быть присвоены номера с 40 по 49.

Промоакции Super Bowl 50 
Чтобы отметить юбилейный сезон 2015 года Super Bowl 50, будут проведены различные мероприятия с акцентом на золотой цвет. Золотой цвет будет присутствовать во всех логотипах НФЛ, включая логотипы Draft, Kickoff и Playoffs. На поле отметка в 50 ярдов будет нарисована золотым, а начиная с 7 недели регулярного сезона, на куртках и головных уборах персонала появятся логотипы с золотой отделкой. Старшие школы, игроки или тренеры которых являются участниками Super Bowl 50, получат золотой футбольный мяч в подарок от НФЛ.

Форма команд 
 14 апреля 2015 г. команда «Кливленд Браунс» представила новую форму в трёх цветах — оранжевом, коричневом и белом — из них можно составить девять различных комбинаций. Название города «Кливленд» будет расположено на груди над номером игрока, а надпись «Браунс» будет находиться на боковой части ноги вертикально. Такое расположение надписей на форме применяется в НФЛ впервые. Также были внесены небольшие изменения в логотип команды: оранжевый цвет на шлеме стал ярче и насыщенней, а маска стала коричневой.
 Впервые за историю существования клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» представили альтернативный вариант формы, где преобладает чёрный цвет: красные футболки в сочетании с черными бриджами.

Изменения в судейском штате 
Рефери Билл Ливи ушел в отставку после завершения сезона 2014 года. 13 мая 2015 года на его место был назначен Джон Хасси. Также было нанято ещё 10 должностных лиц, в том числе и первая женщина-судья, Сара Томас, на должность линейного судьи. Сын Уольта Кольмана, Уольт Кольман IV, также займет должность судьи.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

НФЛ в сезоне 2015
Сезоны НФЛ